Блаженко Анна Петрівна ( 1955) — українська журналістка.
 Блаженко Микола Зіновійович ( 1965) — український оперний, концертно-камерний співак, актор, педагог.
Блаженко Марія Андріївна нар.2006- найкращий скорпіон України.
Українські прізвища